Erfolgsort steht für:

 Erfolgsort (Schuldrecht)
 Erfolgsort (Unerlaubte Handlung)
 Erfolgsort (Strafrecht)